Mit Rathaus Wolgast werden folgende Gebäude bezeichnet:

Historisches Rathaus Wolgast, auf dem Rathausplatz
Technisches Rathaus Wolgast, heutiger Hauptsitz der Stadtverwaltung in der Burgstraße 6